Иоаннис Параскевопулос:
 Параскевопулос, Иоаннис (1889—1951) — греческий и южноафриканский астроном XX века.
 Параскевопулос, Иоаннис (Митрополит Герман; 1932—2023) — греческий священнослужитель.
 Параскевопулос, Иоаннис (1900—1984) — греческий политический деятель, премьер-министр Греции (1963—1964 и 1966—1967).